Akwarystyka:
 akwarium – sztuczny zbiornik wodny przeznaczony do hodowli oraz prezentacji organizmów żyjących w środowisku wodnym, 
 a także wycinek środowiska wodnego wraz z florą i fauną zawartą w takim zbiorniku,
 akwarium publiczne – budynek (placówka, obiekt) instytucji zajmującej się utrzymywaniem wielu akwariów w celu demonstrowania organizmów wodnych szerokiemu ogółowi,
 Akwarium – czasopismo akwarystyczne Polskiego Związku Akwarystów,
 Nasze Akwarium – czasopismo akwarystyczne.

Inne:
 akwarium (szkolenie) – technika szkoleniowa,
 akwarium (tramwaj) – gwarowa nazwa wagonów tramwajowych typu 105N, które zyskały tę nazwę ze względu na duże przeszklenie pojazdu.
 akwarium (samochód) – potoczne określenie samochodu FSO Polonez MR86/MR87, ze względu na dodatkowe okno w słupku C.

Tytuły:
 Akwarium (powieść) – książka autorstwa Wiktora Suworowa,
 Akwarium (film) – film w reżyserii Antoniego Krauzego na podstawie powieści W. Suworowa,
 Akwarium, czyli samotność szpiega – serial telewizyjny.

Nazwy własne:
 Akwarium (centrala GRU) – potoczna nazwa centrali GRU, kompleksu budynków mieszczących się w Moskwie przy Choroszewskim Prospekcie, w pobliżu dawnego lotniska Chodynka,
 Akwarium (zespół muzyczny) (ros. Аквариум) – jeden z najbardziej znanych rosyjskich zespołów muzycznych, działający od 1972 do dziś,
 Akwarium Jazz Club – klub jazzowy w Warszawie,
 Akwarium Gdyńskie – polska placówka muzealno-edukacyjna Morskiego Instytutu Rybackiego.

Zobacz też 

cs:Aquaria